El nombre Pedro Díez puede referirse a las siguientes personas:

 Pedro Díez Gil, sacerdote escolapio español.
 Pedro Díez Olazábal, político español y expresidente de la Asamblea de Madrid (1991-1995).